José Luis Rodríguez Zapatero (Valladolid, 1960), President del Govern d'Espanya pel PSOE 
 Juan Zapatero y Navas (Ceuta 1810 - Madrid 1881), militar espanyol destacat a Catalunya 
 Virgilio Zapatero Gómez (Cisneros, Castella i Lleó, 1946), polític i jurista espanyol que fou Ministre de Relacions amb les Corts entre 1986 i 1993